Ludwig Wilhelm Georg Ernst Christoph Prinz von Baden (Karlsruhe, 16 maart 1937) is een prins uit het huis Baden.

Biografie 

Baden is de jongste zoon van markgraaf Berthold van Baden (1906-1963), sinds 1929 hoofd van het huis Baden, en prinses Theodora van Griekenland en Denemarken (1906-1969), zus van Philip Mountbatten en daarmee schoonzus van koningin Elizabeth II.

In 1967 trouwde Baden, die bosbouwer is, met prinses Anna Maria (Marianne) von Auersperg-Breunner (1943), dochter van prins Karl von Auersperg-Breunner, heer van Ainöch, Wlaschim, Wald, Zselíz und Ganad (1895-1980) en gravin Henriette von Meran (1904-2000), uit welk huwelijk een dochter Sophie (1975), een zoon Berthold (1976) en een dochter Aglaë (1981) werden geboren.

Hij en zijn gezin bewonen het slot van Zwingenberg (Baden).

Huis Baden